Япе́т — многозначный термин.
 Япет (Иапет) — один из титанов в древнегреческой мифологии.
 Япет — спутник Сатурна.
 Япет (Япетус) — древний океан, существовавший 600—400 млн лет назад.